Altbelgien steht in meist sprachhistorischem Kontext für drei Gebiete im Osten Belgiens:
 Altbelgien-Nord, siehe Plattdeutsche Gemeinden
 Altbelgien-Mitte, die Dörfer Beho (Bochholz), Ourthe (Urt), Deiffelt und Wathermal (Watermal) in der Gemeinde Gouvy
 Altbelgien-Süd, siehe Areler Land